Karta kan syfta på följande:

Geografi

Sverige 
 Karta (ö) ö i Sorunda socken, Nynäshamns kommun

Australien 

 Kangaroo Island, ö, South Australia,

Övrigt

Medicin

Medicinkarta – förpackning som lagrar tabletter.

Wiktionary

Robotskapade Australienförgreningar